

Codici 
 MSR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Tur-Afb, Mus, Turchia

Partito 
 MSR – Mouvement social révolutionnaire, partito politico francese del passato in italiano MOVIMENTO SOCIALE RIVOLUZIONARIO

Tecnica
 MSR – Molten Salt Reactor, tipo di reattore nucleare a fissione dove il fluido di lavoro è un qualche tipo di sale riscaldato a temperature oltre la propria temperatura di fusione.

Armi
 MSR – Remington Modular Sniper Rifle